3-й выпуск Тура Фьордов — шоссейной многодневной велогонки по дорогам норвежской губернии Ругаланн. Гонка проводилась с 27 по 31 мая 2015 года в рамках Европейского тура UCI 2015. Победу одержал австрийский велогонщик Марко Халлер из .

Участники 
Участие в гонке приняла 21 команда: 4 команды категории UCI WorldTeam, 6 проконтинентальных и 11 континентальных команд. На старт соревнования вышли 125 гонщиков. До финиша доехали 85 спортсменов.

Маршрут 
Гонка состояла из 5 этапов общей протяженностью 912 километров.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Фьордов 2015 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2015 год в велоспорте
Спорт в Норвегии в 2015 году
Май 2015 года